Ženská dvouhra ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do londýnského grandslamu nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z kvalifikačního turnaje, odehrávajícího se mezi 26. až 30. červnem, postoupilo dvanáct hráček. Rozlosování proběhlo 30. června 2017. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla americká čtvrtá hráčka světa Serena Williamsová, která v dubnu oznámila přerušení kariéry pro těhotenství.

Boj o čelo žebříčku ve prospěch Karolíny Plíškové 
První tři hráčky klasifikace Angelique Kerberová, Simona Halepová a Karolína Plíšková do turnaje vstoupily jako soupeřky o post světové jedničky.

Kerberová po turnaji opustila čelo klasifikace vzhledem k prohře ve čtvrtém kole s pozdější vítězkou Muguruzaovou. Halepová ji mohla vystřídat v případě postupu do semifinále. Ve čtvrtfinále proti Kontaové jí k tomu chyběly dva míče, když vyhrála první set 7–6 a v tiebreaku druhého vedla 5:4 na míče. Zápas však ztratila. První místo si tak po turnaji zajistila Karolína Plíšková, jakožto první jednička z České republiky a historicky dvacátá třetí v pořadí. Ve druhém kole Wimbledonu nezvládla roli favoritky proti Slovence Magdaléně Rybárikové, figurující na 87. místě žebříčku. Martina Navrátilová na čele klasifikace reprezentovala Spojené státy americké.

Trofejí z travnatého eastbournského turnaje Plíšková vyřadila z boje o čelo žebříčku Ukrajinku Elinu Svitolinovou i Dánku Caroline Wozniackou.

Výkony tenistek 
Magdaléna Rybáriková se stala historicky první slovenskou semifinalistkou wimbledonské soutěže a nejníže postavenou hráčkou v této fázi od Čeng Ťie z roku 2008. Johanna Kontaová postoupila jako první Britka od roku 1984 a Jo Durieové do čtvrtfinále a následně i jako první britská tenistka do semifinále od Virginie Wadeové a roku 1978. V něm nestačila na Američanku Venus Williamsovou a po turnaji se poprvé v kariéře posunula do Top 5 žebříčku WTA, na 4. místo.

Venus Williamsová se probojovala do čtvrtfinále i semifinále jako nejstarší hráčka od roku 1994, kdy do těchto fází postoupila Martina Navrátilová. Její výhra mezi poslední osmičkou nad Lotyškou Jeļenou Ostapenkovou pro ni znamenala jubilejní 100. odehraný zápas ve wimbledonské dvouhře.

První wimbledonská trofej pro Garbiñe Muguruzaovou 

Premiérový wimbledonský titul získala 23letá světová patnáctka Garbiñe Muguruzaová ze Španělska, která ve finále pod zataženou střechou za 77 minut zdolala desátou nasazenou Američanku a 37letou pětinásobnou šampionku Venus Williamsovou ve dvou setech, když v druhé sadě soupeřce uštědřila „kanára“. Stala se tak vůbec první tenistkou, která porazila obě sestry Williamsovy ve finále Grand Slamu. Mladší Serenu Williamsovou přehrála ve finále French Open 2016, kdy vybojovala první grandslam kariéry.

Jedinou španělskou vítězkou do sezóny 2017 byla Conchita Martínezová z roku 1994, přítomná v loži hráčky jako její dočasná trenérka. V útrobách centrálního dvorce šampionce poblahopřál také bývalý španělský král Juan Carlos I. Americká hráčka postoupila do devátého wimbledonského finále a prvního od roku 2009. Jednalo se o nejvyšší věkový rozdíl obou finalistek právě od roku 1994, kdy 22letá Martínezová zdolala 37letou Navrátilovou.

Londýnským triumfem dosáhla Španělka na okruhu WTA Tour čtvrté turnajové vítězství a snížila pasivní poměr vzájemných utkání na 2–3. Ze svého debutového grandslamové finále odešla poražena již ve Wimbledonu 2015 od Sereny Williamsové. Do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a částku 2 200 000 liber, poražená finalistka pak poloviční prémii. Muguruzaová se díky bodovému zisku vrátila do elitní světové desítky, z 15. na 5. příčku. Také Williamsové přinesla finálová fáze návrat mezi prvních deset hráček, na 9. místo. V případě výhry by se Američanka stala poprvé od ledna 2011 světovou pětkou.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017